|-
| 176601 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176602 - ||  || 19 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176603 - ||  || 12 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176604 - ||  || 12 martie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176605 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176606 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176607 - ||  || 13 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176608 - ||  || 9 martie 2002 || Catalina || CSS
|-
| 176609 - ||  || 16 martie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176610 - ||  || 18 martie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 176611 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176612 - ||  || 20 martie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176613 - ||  || 3 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176614 - ||  || 4 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176615 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176616 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176617 - ||  || 8 aprilie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176618 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176619 - ||  || 10 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176620 - ||  || 16 aprilie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176621 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176622 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176623 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176624 - ||  || 10 mai 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176625 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176626 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176627 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176628 - ||  || 15 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 176629 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176630 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176631 - || 2002 KA || 16 mai 2002 ||  || 
|-
| 176632 - ||  || 7 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176633 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176634 - ||  || 7 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176635 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176636 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176637 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176638 - ||  || 16 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176639 - ||  || 4 iulie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 176640 - ||  || 11 iulie 2002 ||  || 
|-
| 176641 - ||  || 3 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176642 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176643 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176644 - ||  || 5 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176645 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176646 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176647 - ||  || 9 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176648 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176649 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176650 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176651 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176652 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176653 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176654 - ||  || 4 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176655 - ||  || 6 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176656 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176657 - || 2002 ON || 17 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176658 - ||  || 20 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176659 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176660 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176661 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176662 - ||  || 22 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176663 - ||  || 21 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176664 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176665 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176666 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176667 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176668 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176669 - ||  || 6 august 2002 ||  || 
|-
| 176670 - ||  || 6 august 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 176671 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176672 - ||  || 7 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176673 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176674 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176675 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176676 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176677 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176678 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176679 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176680 - ||  || 13 august 2002 || Tenagra || Tenagra
|-
| 176681 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176682 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176683 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176684 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176685 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176686 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176687 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176688 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176689 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176690 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 176691 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 176692 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176693 - ||  || 15 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176694 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176695 - ||  || 26 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176696 - ||  || 16 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 176697 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176698 - ||  || 28 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176699 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 176700 - ||  || 27 august 2002 || Palomar || NEAT
|-